Гагерн, Ганс Христофор Эрнст (1766—1852) — немецкий государственный деятель, писатель.
 Гагерн, Генрих фон (1799—1880) — немецкий политик, сын предыдущего.